Alessio Bertaggia (né le  à Lugano) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le fils du joueur et entraîneur Sandro Bertaggia.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Lugano, club de la ville dans laquelle il est né, il débute lors de la saison 2010-2011 en LNA. Il inscrit lors cette saison 4 points en 29 rencontres. En été 2010, il participe au camp d'entraînement des Winterhawks de Portland de la Ligue de hockey de l'Ouest, où évoluent également ses compatriotes Nino Niederreiter et Sven Bärtschi. Qualifié à cette occasion de joueur dominant, sa participation engendrera néanmoins une amende pour les Winterhawks car Bertaggia n'a pas été auparavant repêché par cette équipe lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey. Il est choisi en 2011 par les Wheat Kings de Brandon au premier tour en . Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || HC Lugano || Juniors Élites A || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2009-2010 || HC Lugano || Juniors Élites A || 13|| 13|| 5|| 18|| 18|| 1|| 1|| 0|| 1||0 
|-
| rowspan=3|2010-2011 || HC Lugano || LNA || 29|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| HC Lugano || Juniors Élites A || 20|| 22|| 15|| 37|| 75|| 3|| 1|| 0|| 1||2 
|-
| HC Ceresio ||  || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
|2011-2012 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 64||24 ||26 ||50 ||62 || 9|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 30|| 16|| 18|| 34|| 30|| || || || ||
|- 
| Chiefs de Spokane || LHOu || 16|| 13|| 6|| 19|| 4|| 9|| 2|| 6|| 8||10
|-
|2013-2014 ||EV Zoug || LNA || 50|| 7|| 5|| 12|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2014-2015 || EV Zoug || LNA || 18|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lugano || LNA || 31|| 8|| 3|| 11||18 || 6|| 0||0 ||0||0
|-
| 2015-2016 || HC Lugano || LNA || 45 || 14 || 13 || 27 || 12 || 15 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| 2016-2017 || HC Lugano || LNA || 45 || 3 || 16 || 19 || 59 || 11 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Lugano || LNA || 49 || 4 ||	9 || 13 || 36|| 18 ||4 ||2 ||6 ||18
|-
| 2018-2019 || HC Lugano || LNA || 41|| 7|| 9|| 16|| 38|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || LNA || 50|| 17|| 10|| 27 ||20 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Lugano || LNA || 44 || 10 || 13 || 23 || 22 || 5 || 0 || 2 || 2 || 16 
|-
| 2021-2022|| HC Lugano || LNA ||  ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1|| align="left"| Septième place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| 0|| align="left"| Huitième place
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 2|| +3|| align="left"| Sixième place

Notes et références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Lugano
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace